

Personatge popular 
Gribouille és originalment un personatge popular a França que es llença a l’aigua per por de la pluja. Per analogia, la paraula s'empra en francès per a designar qui comet la ximpleria de, per por a un mal, llençar-se a un altre de pitjor.

Noms escènics 
 Gribouille fou una cantant francesa, de nom real Marie-France Gaite (1941-1968).
 Gribouille és el nom artístic que des de 1901 emprà André Augustin Chapais (1879-1940), més conegut com "André Deed" i "Cretinetti".

Novel·les 
 La Gribouille és el títol amb el qual es publica a França la novel·la Cent ans dans les bois d’Antonine Maillet.
 Histoire du véritable Gribouille és un conte escrit per George Sand el 1851.
 La Sœur de Gribouille és una novel·la infantil escrita per la comtessa de Ségur el 1862.

Espectacle dramàtic 
 Gribouille és una obra de Bruno Tanguy creada el 2008.

Cinema 
 Gribouille és una pel·lícula de Marc Allégret amb Raimu i Michèle Morgan (1937).

Televisió 
 Gribouille és la versió francesa de la sèrie d'animació canadenca Doodlez.
 Gribouille és una seqüència intercalària del programa L'Île aux enfants creat el 1976 per Denis Dugas.

Nom d'animal 
 Gribouille és el nom de l'os bru d'origen eslovè mort a trets el 9 de juny de 2020 a la comuna d'Uston, al Coserans, dins del Parc Natural Regional dels Pirineus Ariejans

Referències